Кубок Англии 1926/1927 () — 52-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал валлийский клуб «Кардифф Сити», в финале победивший «Арсенал» со счётом 1:0.

Календарь турнира 
Формат турнира включал в себя два предварительных раунда, четыре квалификационных раунда, шесть основных раундов, полуфиналы и финал.

Первый раунд 
В первом основном раунде турнира в борьбу вступило 40 клубов из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, а также 25 клубов из нижних дивизионов, не входящих в Футбольную лигу, но прошедших квалификационные раунды. Клубами Третьего дивизиона, не получившие прямую путёвку в первый раунд, стали «Миллуолл» и «Плимут Аргайл», которые начали выступления сразу с третьего раунда, а «Дарем Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» вообще не сыграли в этом сезоне Кубка Англии. Два клуба Второго дивизиона, «Рединг» и «Гримсби Таун», начали выступления с первого раунда, равно как и любительский клуб «Нортерн Номадс». Также в первый раунд были приглашены 8 клубов из нижних дивизионов, а именно:

Клэптон
Сент-Олбанс Сити
Лондон Каледонианс
Стоктон
Нортфлит Юнайтед
Далидж Хэмлет
Торки Юнайтед
Уорксоп Таун

38 матчей первого раунда прошли в субботу, 27 ноября 1926 года. 11 из них завершились вничью, переигровки прошли ни следующей неделе. Две из них потребовали второй переигровки.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 11 декабря 1926 года. Три из них завершились вничью, переигровки прошли 15 декабря.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступило 42 из 44 клубов Первого и Второго дивизионов, а также два клуба Третьего дивизиона, «Миллуолл» и «Плимут Аргайл». Также в этот раунд был приглашён любительский клуб «Коринтиан».

Матчи прошли в субботу, 8 января 1927 года. Четыре из них завершились вничью, переигровки прошли 12 января. Матч между «Редингом» и «Манчестер Юнайтед» потребовал двух переигровок.

Четвёртый раунд 
16 матчей четвёртого раунда прошли в субботу, 29 января 1927 года. Пять из них закончились ничейным исходом, переигровки прошли на следующей неделе. Матч между «Халл Сити» и «Эвертоном» потребовал двух переигровок.

Пятый  раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 19 февраля 1927 года. Один из них завершился ничьей, переигровка прошла 24 февраля.

Шестой  раунд 
Четыре матча шестого  раунда прошли в субботу, 5 марта 1927 года. Две переигровки прошли 9 марта.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли в субботу, 26 марта 1927 года.

Финал 

Финал турнира состоялся 23 апреля 1927 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились клубы «Кардифф Сити» из Кардиффа, Уэльс, и «Арсенал» из Лондона. Единственный гол в матче забил Хьюи Фергюсон после ошибки вратаря «Арсенала» Дэна Льюиса. Это был первый финал Кубка Англии, который транслировался на BBC Radio.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1926
Футбол в Англии в сезоне 1926/1927
Футбол в Европе в 1926 году
Футбол в Европе в 1927 году